Il singolare del torneo di tennis Kuala Lumpur Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Neil Borwick che ha battuto in finale Russell Barlow 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Zeeshan Ali (primo turno)
 Broderick Dyke (quarti di finale)
 Shane Barr (secondo turno)
 Steve Guy (semifinali)

 Nick Brown (primo turno)
 Andrew Castle (quarti di finale)
 Frank Dennhardt (secondo turno)
 Tintus Arianto-Wibowo (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kuala Lumpur Challenger 1989